Korobeiniki (Коробе́йники, ou Korobeyniki) é uma famosa canção folclórica russa que conta a história de um caso entre um vendedor e uma menina que está pechinchando o preço dos produtos, sendo tais ações, metaforas para um namoro. Na cultura ocidental, a música ficou conhecida por ter sido utilizada como música do videogame Tetris. "Korobeiniki" é traduzida como "mascates".

História 
A canção "Korobeiniki" é baseada em um poema de nome homônimo, escrito por Nikolay Nekrasov e impresso na revista Sovremiénik em 1861. Devido ao seu ritmo crescente e ao estilo de dança a ele associados, rapidamente se tornou uma popular canção folclórica russa.

Os Korobeiniki eram vendedores ambulantes, que vendiam tabuleiros, tecidos, armarinhos, livros e outras pequenas coisas na Rússia pré-revolucionária. A canção conta a história de um jovem Korobeinik tentando vender seus bens para uma menina de olhos escuros chamada Katya, e acabou beijando-a, o que os leva a desaparecer num campo de centeio aonde ela misteriosamente acaba obtendo um anel de turquesa dele. Os eventos que levam à sua obtenção deste anel são expressos através de metáforas....

Versões Modernas 

"Korobeiniki" foi arranjado por Hirokazu Tanaka e usado como a música "Type A" na versão Game Boy de Tetris. Ele se tornou intimamente associada com o jogo na cultura popular ocidental. Embora a Tetris Holding LLC direitos sobre a musica para a utilização em seus jogos, a canção apareceu em Dance Maniax 2 Mix sob o título "Happy-hopper".

A partir dos anos 90, várias grupos musicais criaram temas baseados na musica:
Spin Doctors, de 1992, realizou um remix em Eurodance da musica (sob o nome de "Tetris"). Chegou a alcançar a 6ª colocação de singles do Reino Unido.
O quarteto Bond incluiu uma versão em seu álbum de estréia "Born", de 2000, chamado "Korobushka".
A banda norte-americana Ozma lançou uma versão em rock, em seu álbum de 2001, o "The Doubble Donkey Disc". A versão da musica tocada pela banda apareceu o filme Kick-Ass 2.
O grupo alemão de tecno Scooter mostrou ela em 2007, em sua canção "Whistling Dave", do álbum "Jumping All Over the World".
Foi executada e gravada pelo conjunto vocal Chanticleer em seu álbum de 1997, "Wondrous Love" sob o nome "Oy, Polná, Polná, Koróbuskaha".
A banda norte-americana de power metal instrumental Powerglove gravou sua própria versão da canção, intitulando-a simplesmente como "Tetris", em disco "Total Pwnage" (2005).
Em 2009, uma banda de crust-folk Norte Americana chamada "Dapper Cadaver" fez um cover da música, intitulando-a "Korobushka" em seu disco "The Fall of The Dapper Cadavers".
Um cover em trance feito por "Ryutaro Nakahara" foi um dos destaques no lançamento de "Exit Trance Presents FamiTrance EX", sob o título "Korobushka".
O título Ape Escape Academy, lançado para Playstation Portable também apresenta esta música em um dos seus mini-jogos, também com o título "Korobushka".
"Korobushka" também foi usado no filme Snatch.
Vários arranjos do tema feito por fãs foram apresentados e aprovados na OverClocked Remix.
 O grupo idol japonês Bikyaku Sentai Slender tem uma de suas músicas inspiradas no "Korobeiniki".

Letra

Ver também 
 Tetris

Canções da Rússia
Tetris